Samsung X800 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SPH-A520
 Motorola MS150I
 Samsung SCH-E135
 Samsung SCH-A530
 Fly FT20

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-X800&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

X
Мобільні телефони, представлені в 2005 році